Nepote ist der Familienname folgender Personen:

 Ignazio Nepote (1706–1780), italienischer Maler
 Jacques Népote (1943–2006), französischer Orientalist
 José Nepote-Fus (1893–1966), italienischer Ordensgeistlicher, Prälat von Roraima